Koolstof-14, een radioactieve isotoop van koolstof
 C14-datering, een dateringsmethode gebaseerd op deze radioactieve isotoop
 C14 (Namibië), een weg in Namibië
 C-14 (Dragon Ball), een personage uit de Dragonball Z films
 Een molecuul met veertien koolstofatomen, zie Lijst van brutoformules C14